

Patronyme 

 Antonio Lardera (1936-), chanteur, acteur et personnalité de télévision italien.
 Berto Lardera (1911-1989), sculpteur franco-italien.

Toponyme 

 Lardera, hameau italien de Cornovecchio, Lombardie, province de Lodi.